Scheib ist der Familienname folgender Personen:

 Asta Scheib (* 1939), deutsche Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Redakteurin
 Günter Scheib (* 1947), deutscher Politiker und war Bürgermeister der Stadt Hilden von 1994 bis 2009

 Harold A. Scheib (1918–1986), US-amerikanischer Filmtechniker und Erfinder
 Jana Scheib (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Julia Scheib (* 1998), österreichische Skirennläuferin
 Otto Scheib (1893–1965), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Otto Scheib (Theologe) (* 1937), deutscher Kirchenhistoriker 
 Stefan Scheib (* 1965), deutscher Musiker (Kontrabass, E-Bass), Komponist und Musikpädagoge
 Miriam Scheib (* 1975), deutsche Fußballspielerin
 Walter Scheib († 2015), US-amerikanischer Koch
 Wilfried Scheib (1922–2009), österreichischer Fernseh-Musik-Pionier

Scheib bezeichnet außerdem:
 Scheib (Gemeinde Kirchschlag), Ort in Niederösterreich
 Automobilmanufaktur-Scheib, deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Scheibe (Begriffsklärung)